Головач:

Фамилия 
 Головач, Андрей Владимирович (род. 1969) — генерал-полковник налоговой милиции.
 Головач, Владимир Михайлович (род. 1963) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Головач, Пётр Васильевич (1913—1986) — начальник комбината «Ростовуголь».
 Головач, Платон Романович (1903—1937) — белорусский советский писатель.
 Головач, Сергей Михайлович (род. 1970) — художник.
Головач, Уолтер (1909—2008) — канадский шахматист.
Головач, Яков Павлович (1923—1945) — Герой Советского Союза.

Другое 
 Жужелицы-головачи () — подсемейство насекомых жужелиц.
 Кравчик-головач () — насекомое семейства пластинчатоусых.
  — род грибов.
 Головач (зонтичная птица, Cephalopterus ornatus) — птица семейства котинг (Cotingidae).
 Головач — село Полтавской области Украины.

См. также